Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Ilie Năstase 3-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (campione)
 Eddie Dibbs (primo turno)
 Assente
 Harold Solomon (quarti di finale)

 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Ilie Năstase (finale)
 Dick Stockton (secondo turno)
 Wojciech Fibak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1978